Istituto clinico Sant'Anna di Brescia
 Ospedale Sant'Anna di Castelnovo ne' Monti
 Istituto Sant'Anna di Crotone
 Arcispedale Sant'Anna di Ferrara
 Casa di cura Villa Sant'Anna di Merano
 Casa di cura Sant'Anna di Pomezia
 Centro tutela salute della donna e del bambino Sant'Anna di Roma
 Ospedale Sant'Anna di Ronciglione
 Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia
 Clinica Sant'Anna di Sorengo
 Ospedale Sant'Anna di Torino